Само́йлов — русская фамилия, образована от имени Самуил; также топоним.

Самойлов

А 
 Самойлов, Абрам Самойлович (настоящая фамилия Полячек; 1889—1976) — русский композитор-песенник, музыкальный педагог.
 
 Самойлов, Алексей Васильевич (1906—?) — советский государственный деятель.
 Самойлов, Анатолий Васильевич (1883—1953) — русский и советский архитектор, доктор архитектуры.

Б 
 Самойлов, Борис Николаевич (1920—1975) — советский учёный в области экспериментальной физики.
 Самойлов, Бронислав Олегович (род. 1985) — белорусский шоссейный велогонщик.

В 
 Самойлов, Вадим Рудольфович (род. 1964) — российский музыкант.

Г—Я 
 Самойлов, Глеб Рудольфович (род. 1970) — российский музыкант.
 Самойлов, Григорий Иванович (1904—1989) — архитектор и художник Королевства Югославия.
 Самойлов, Давид Самуилович (настоящая фамилия Кауфман; 1920—1990) — русский поэт и переводчик.
 Самойлов, Денис Андреевич (род. 1999) — российский футболист.
 
 
 
 
 Самойлов, Илья Сергеевич (1898—1977) — работник сельского хозяйства СССР, Герой Социалистического Труда.
 Самойлов, Константин Иванович (1896—1951) — советский военно-морской деятель, контр-адмирал.
 Самойлов, Леонтий Маркович (1797—1853) — писатель, член учёного комитета министерства финансов.
 Самойлов, Максим Сергеевич (род. 1981) — российский футболист.
 Самойлов, Марк Самойлович (1937—2011) — советский, российский композитор.
 
 Самойлов, Наум Александрович (род. 1941) — советский и российский учёный-химик.
 Самойлов, Никита Михайлович (род. 1996) — российский и казахстанский хоккеист.
 
 Самойлов, Олег Борисович (род. 1935) — советский и российский физик-ядерщик.
 
 
 
 Самойлов, Тит Петрович (1906—1979) — советский биолог.
 Самойлов, Ульян Никифорович (1858 — ?) — русский меценат и фотограф.
 Самойлов, Фёдор Никитич (1882—1952) — революционный деятель.
 Самойлов, Эдуард Владимирович (1950—2010) — советский и российский политолог, журналист, диссидент.
 Самойлов, Юрий Алексеевич (род. 1961) — советский и российский театральный режиссёр, актёр.
 Самойлов, Яков Владимирович (1870—1925) — русский минералог и геолог.



Топонимы 
 Самойлов — хутор в Гулькевичском районе Краснодарского края России.
 Самойлов — до 1930 года название деревни Зорька в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.

См. также 
 Самойловы — о дворянских родах
 Самойловы — династия артистов